

Patronyme
 Jacques Meyran, (1912-1989), fut un acteur français.
 Octavio Meyran,  est un ancien arbitre mexicain de boxe anglaise.

Homonymie
Homonymie de patronyme